Chrysochroinae  — триба тропических жуков-златок.

Распространение 
Всесветное.

Систематика 
Около 50 родов златок. Триба Chrysochroini относится к подсемейству Chrysochroinae Laporte, 1835 (иногда частично включается в состав Chalcophorinae Lacordaire, 1857) выделяют следующие трибы и подтрибы:

 Триба Chrysochroini
 Подтриба Chrysochroina Laporte, 1835
 Agelia Laporte & Gory, 1835
 Asamia Théry, 1909
 Catoxantha Dejean, 1833
 Chrysochroa Dejean, 1833
 Demochroa White, 1859
 Megaloxantha Kerremans, 1902
 Pseudocallopistus Obenberger, 1942
 Semenoviella Obenberger, 1924
 Подтриба Eucallopistina Bellamy, 2003 (= Callopistina)
 Asemochrysus Deyrolle, 1864 (= Mrazia)
 Chrysaspis Saunders, 1869
 Chrysopistus Théry, 1923
 Cyalithus Thomson, 1878
 Epidelus Deyrolle, 1864 (= Epidelomorphus)
 Eucallopistus Bellamy, 2003 (= Callopistus)
 Kolleria Théry, 1925
 Micropistus Théry, 1923
 Philocteanus Deyrolle, 1864
 Pygichaeta Obenberger, 1920
 Steraspis Dejean, 1833
 Подтриба Chalcophorina Lacordaire, 1857
 Cyphogastra generic group
 Bojaskinskia Holynski, 2009
 Cyphogastra Deyrolle, 1864
 Cyphogastrella Théry, 1926
 Papuodema Obenberger, 1928
 Paracupta Deyrolle, 1864
 Periorisma Deyrolle, 1864
 Rhabdolona Obenberger, 1924
 Sapaia generic group
 Bellamyclus Özdikmen, 2008 (= Freya)
 Sapaia Bílý, 1994
 Scaptelytra generic group
 Scaptelytra Saunders, 1871
 Iridotaenia generic group
 Afrochroa Holynski, 2001
 Iridotaenia Deyrolle, 1864
 Parataenia Kerremans, 1892
 Rooniella Théry, 1935
 Chrysodema generic group
 Chrysodema Laporte & Gory, 1835 (= Cyalithoides)
 Metataenia Théry, 1923 (= Cyphogastrella, Mroczkowskia, Parachrysodema, Papuodema)
 Nipponobuprestis Obenberger, 1942
 Tamamushia Miwa & Chûjô, 1935
 Chalcophoropsis generic group
 Afrophorella Obenberger, 1942
 Chalcophoropsis Saunders, 1871
 Madecassia Kerremans, 1903 (= Lampropepla)
 Texania generic group
 Texania Casey, 1909
 Chalcophorella generic group
 Chalcophorella Kerremans, 1903
 Pseudotaenia generic group
 Pseudotaenia Kerremans, 1903
 Austrophorella Kerremans, 1903
 Chalcophorotaenia Obenberger, 1928
 Chalcophora generic group
 Austrochalcophora Bellamy, 2006
 Chalcophora Dejean, 1833
 Chlorophorella generic group
 Chlorophorella Descarpentries, 1973

Примечания

Литература 
 Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 3 ed. I. Lobl, & A. Smetana, Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 2006. ISBN 87-88757-59-5, p.342

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070312035500/http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/eng/chrysotr.htm
 Фотографии златок Индо-Малайзии
 Список родов Chrysochroini

Chrysochroinae